HS Kanaris, ha sido el nombre de cinco buques de la Armada Griega en memoria de Konstantinos Kanaris.

 Kanaris, fue un buque patrullero botado en 1835.
 Kanaris, fue un buque escuela botado en 1880.
 Kanaris (L-53), fue un destructor de la clase Hunt, botado en 1942.
 Kanaris (D-212), fue un destructor de la clase Gearing, botado en 1972.
 Kanaris (F-464), es una fragata de la clase Elli, botada en 2002.

Nombres de buques de la Armada Griega